Rosenpalm är ett efternamn med danskt ursprung, som burits av bland andra:

 Andreas Rosenpalm
 Peder Nielsen Rosenpalm

Danska efternamn